Herbertstraße, via a luci rosse di Amburgo, nel quartiere di St. Pauli, situata nei pressi della Reeperbahn
Herbertstraße, via di Berlino, nel quartiere di Grunewald
Herbertstraße, via di Berlino, nel quartiere di Schöneberg